

Seria Prince of Persia

Oryginalna trylogia 

 Prince of Persia – 1989
 Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame – 1994
 Prince of Persia 3D – 1999

Piaski Czasu 
 Prince of Persia: Piaski czasu – 2003
 Prince of Persia: Dusza wojownika – 2004
 Prince of Persia: Dwa trony – 2005
 Prince of Persia: Zapomniane piaski – 2010

Inne 
 Battles of Prince of Persia – 2005
 Prince of Persia: Classic – 2007
 Prince of Persia: The Fallen King – 2008
 Prince of Persia – 2008

Filmy 
 Książę Persji: Piaski czasu – 2010